Syvret est un patronyme porté notamment par :

 Corey Syvret (1989-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Danny Syvret (1985-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Stuart Syvret, politicien de Jersey.